Rissa – norweska gmina leżąca w regionie Sør-Trøndelag.
 Rissa – obozowisko Izraelitów w czasie wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej pod wodzą Mojżesza.
 Rissa – rodzaj ptaków z rodziny mew.